

События 
 
 Нашествие на Русь хана Тудана (Дюденя), разорение многих русских городов (Дюденева рать).
 Жак де Моле избран великим магистром Ордена тамплиеров.
 Шведы захватывают часть Западной Карелии. Основание Выборга.
 Принятие «Установлений справедливости» — конституции Флоренции. Введение должности гонфалоньера справедливости.
 Началась очередная морская война между Венецией и Генуей. Она продлится до 1299 года.
 От рук убийц погиб египетский султан аль-Ашраф Халиль.
 На Яве возникло государство Маджапахит.
 Чан Нян Тонг принял постриг и стал основателем одной из ветвей вьетнамского буддизма.
 1293—1314 — Король Вьетнама Чан Ань Тонг. Девиз «Возвышение и изобилие».

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1293 году
 Филипп VI (король Франции).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1293 году

См. также